Schuylkill ist:
ein Fluss im US-Bundesstaat Pennsylvania, siehe Schuylkill River
ein County im US-Bundesstaat Pennsylvania, siehe Schuylkill County

Siehe auch:
 Schuylkill Township